

Подсемейство Cactoideae

Триба Browningieae 
 Armatocereus Backeb.

 Browningia Britton & Rose
 syn. Azureocereus Akers & H.Johnson, Castellanosia Cárdenas, Gymnocereus Rauh & Backeb.

 Jasminocereus Britton & Rose

 Neoraimondia Britton & Rose
 syn. Neocardenasia Backeb.

 Stetsonia Britton & Rose

Триба Cacteae 

 Acharagma (N.P.Taylor) Glass

 Ariocarpus Scheidw. — living rock
 syn. Anhalonium Lem., Neogomesia Castañeda, Neogomezia Buxb. (orth. var.), Roseocactus A.Berger, Stromatocactus Karw. ex Rümpler (nom. inval.)

 Astrophytum Lem.
 syn. Astrophyton Lawr. (orth. var.), Maierocactus E.C.Rost

 Aztekium Boed.

 Coryphantha (Engelm.) Lem.
 syn. Aulacothele Monv. (nom. inval.), Cumarinia Buxb., Glandulifera (Salm-Dyck) Fric, Lepidocoryphantha Backeb., Roseia Fric (nom. inval.)

 Echinocactus Link & Otto
 syn. Brittonrosea Speg., Echinofossulocactus Lawr., Homalocephala Britton & Rose

 Echinomastus Britton & Rose

 Epithelantha F.A.C.Weber ex Britton & Rose

 Escobaria Britton & Rose
 syn. Cochiseia W.H.Earle, Escobesseya Hester, Fobea Fric (nom. inval.), Neobesseya Britton & Rose

 Ferocactus Britton & Rose
 syn. Bisnaga Orcutt, Brittonia C.A.Armstr. (nom. inval.)

 Geohintonia Glass & W.A.Fitz Maur.

 Leuchtenbergia Hook.

 Lophophora J.M.Coult.

 Mammillaria Haw. — fishhook cactus, globe cactus, pincushion cactus, bird's-nest cactus
 syn. Bartschella Britton & Rose, Cactus L., Chilita Orcutt, Cochemiea (K.Brandegee) Walton, Dolichothele (K.Schum.) Britton & Rose, Ebnerella Buxb., Haagea Fric, Krainzia Backeb., Lactomammillaria Fric (nom. inval.), Leptocladia Buxb., Leptocladodia Buxb., Mamillaria F.Rchb. (orth. var.), Mamillopsis (E.Morren) F.A.C.Weber ex Britton & Rose, Mammariella Shafer (nom. inval.), Mammilaria Torr. & A.Gray (orth. var.), Neomammillaria Britton & Rose, Oehmea Buxb., Phellosperma Britton & Rose, Porfiria Boed., Pseudomammillaria Buxb., Solisia Britton & Rose

 Mammilloydia Buxb.

 Neolloydia Britton & Rose
 syn. Napina Fric (nom. inval.), Pseudosolisia Y.Itô (nom. inval.)

 Obregonia Fric

 Ortegocactus Alexander

 Pediocactus Britton & Rose 
 syn. Navajoa Croizat, Pilocanthus B.W.Benson & Backeb.

 Pelecyphora C.Ehrenb.
 syn. Encephalocarpus A.Berger

 Sclerocactus Britton & Rose
 syn. Ancistrocactus Britton & Rose, Coloradoa Boissev. & C.Davidson, Glandulicactus Backeb., Toumeya Britton & Rose

 Stenocactus (K.Schum.) A.W.Hill
 syn. Echinofossulocactus Britton & Rose, Efossus Orcutt (orth. var.)

 Strombocactus Britton & Rose

 Thelocactus (K.Schum.) Britton & Rose
 syn. Hamatocactus Britton & Rose, Thelomastus Fric (nom. inval.)

 Turbinicarpus (Backeb.) Buxb. & Backeb. — top cactus
 syn. Gymnocactus Backeb., Normanbokea Kladiwa & Buxb., Rapicactus Buxb. & Oehme

Триба Calymmantheae 
 Calymmanthium F.Ritter
 syn. Diploperianthium F.Ritter (nom. inval.)

Триба Cereeae 
 Ancistrocactus Britton & Rose

 Arrojadoa Britton & Rose

 Brasilicereus Backeb.

 Cereus Mill.
 syn. Mirabella F.Ritter, Piptanthocereus (A.Berger) Riccob., Subpilocereus Backeb.

 Cipocereus F.Ritter
 syn. Floribunda F.Ritter

 Coleocephalocereus Backeb.
 syn. Buiningia Buxb.

 Melocactus Link & Otto
 syn. Cactus Britton & Rose

 Micranthocereus Backeb.
 syn. Austrocephalocereus Backeb., Siccobaccatus P.J.Braun & Esteves

 Pierrebraunia Esteves

 Pilosocereus Byles & G.D.Rowley — tree cactus
 syn. Pilocereus K.Schum., Pseudopilocereus Buxb.

 Praecereus Buxb.

 Stephanocereus A.Berger

 Uebelmannia Buining

Триба Hylocereeae 
 Acanthorhipsalis Britton & Rose

 Disocactus Lindl.
 syn. Aporocactus Lem., Aporocereus Fric & Kreuz. (orth. var.), Bonifazia Standl. & Steyerm., Chiapasia Britton & Rose, Disisocactus Kunze (orth. var.), Disocereus Fric & Kreuz. (orth. var.), Heliocereus (A.Berger) Britton & Rose, Lobeira Alexander, Mediocereus Fric & Kreuz. (orth. var.), Nopalxochia Britton & Rose, Pseudonopalxochia Backeb., Trochilocactus Linding., Wittia K.Schum., Wittiocactus Rauschert

 Epiphyllum Haw.
 syn. Phyllocactus Link, Phyllocereus Miq.

 Hylocereus (A.Berger) Britton & Rose
 syn. Wilmattea Britton & Rose

 Selenicereus (A.Berger) Britton & Rose — moonlight cactus, nightblooming cereus
 syn. Cryptocereus Alexander, Deamia Britton & Rose, Marniera Backeb., Mediocactus Britton & Rose, Strophocactus Britton & Rose, Strophocereus Fric & Kreuz. (orth. var.)

 Pseudorhipsalis Britton & Rose

 Weberocereus Britton & Rose
 syn. Eccremocactus Britton & Rose, Eccremocereus Fric & Kreuz. (orth. var.), Werckleocereus Britton & Rose

Триба Notocacteae 
 Austrocactus Britton & Rose

 Blossfeldia Werderm.

 Cintia Knize & Ríha

 Copiapoa Britton & Rose
 syn. Pilocopiapoa F.Ritter

 Eriosyce Phil.
 syn. Ceratistes Labour. (nom. inval.), Chileniopsis Backeb., Chileocactus Fric (nom. inval.), Chileorebutia Fric (nom. inval.), Chiliorebutia Fric (orth. var.), Delaetia Backeb., Dracocactus Y.Itô (nom. inval.), Euporteria Kreuz. & Buining, Hildmannia Kreuz. & Buining, Horridocactus Backeb., Islaya Backeb., Neochilenia Backeb. ex Dölz, Neoporteria Britton & Rose, Neoporteria Backeb., Neotanahashia Y.Itô, Nichelia Bullock (nom. inval.), Pyrrhocactus (A.Berger) A.W.Hill, Rodentiophila F.Ritter ex Backeb., Thelocephala Y.Itô

 Eulychnia Phil.
 syn. Philippicereus Backeb.

 Frailea Britton & Rose

 Neowerdermannia Fric

 Parodia Speg.
 syn. Acanthocephala Backeb., Brasilicactus Backeb., Brasiliparodia F.Ritter, Brasilocactus Fric (nom. inval.), Chrysocactus Y.Itô (nom. inval.), Dactylanthocactus Y.Itô, Eriocactus Backeb., Eriocephala Backeb., Friesia Fric (nom. inval.), Hickenia Britton & Rose, Malacocarpus Salm-Dyck, Microspermia Fric, Neohickenia Fric, Notocactus (K.Schum.) Fric, Sericocactus Y.Itô, Wigginsia D.M.Porter

 Yavia R.Kiesling & Piltz

Триба Pachycereeae 
 Acanthocereus (Engelm. ex A.Berger) Britton & Rose — triangle cactus
 syn. Dendrocereus Britton & Rose, Monvillea Britton & Rose

 Bergerocactus Britton & Rose
 syn. Bergerocereus Fric & Kreuz. (orth. var.)

 Carnegiea Britton & Rose

 Cephalocereus Pfeiff.
 syn. Haseltonia Backeb., Neodawsonia Backeb., Pilocereus Lem.

 Corryocactus Britton & Rose
 syn. Corryocereus Fric & Kreuz. (orth. var.), Erdisia Britton & Rose, Eulychnocactus Backeb. (nom. inval.)

 Echinocereus Engelm.
 syn. Morangaya G.D.Rowley, Wilcoxia Britton & Rose

 Escontria Rose

 Leptocereus (A.Berger) Britton & Rose
 syn. Neoabbottia Britton & Rose

 ×Myrtgerocactus Moran = Myrtillocactus × Bergerocactus

 Myrtillocactus Console
 syn. Myrtillocereus Fric & Kreuz. (orth. var.)

 Neobuxbaumia Backeb.
 syn. Pseudomitrocereus Bravo & Buxb., Rooksbya Backeb.

 ×Pacherocactus G.D.Rowley [= Pachycereus × Bergerocactus]

 Pachycereus (A.Berger) Britton & Rose
 syn. Backebergia Bravo, Lemaireocereus Britton & Rose, Lophocereus (A.Berger) Britton & Rose, Marginatocereus (Backeb.) Backeb., Mitrocereus (Backeb.) Backeb., Pterocereus T.MacDoug. & Miranda

 Peniocereus (A.Berger) Britton & Rose
 syn. Cullmannia Distefano, Neoevansia W.T.Marshall, Nyctocereus (A.Berger) Britton & Rose

 Polaskia Backeb.
 syn. Chichipia Backeb. (nom. inval.), Heliabravoa Backeb.

 Pseudoacanthocereus F.Ritter

 Stenocereus (A.Berger) Riccob.
 syn. Hertrichocereus Backeb., Isolatocereus Backeb., Isolatocereus (Backeb.) Backeb., Machaerocereus Britton & Rose, Marshallocereus Backeb., Neolemaireocereus Backeb., Rathbunia Britton & Rose, Ritterocereus Backeb.

 Триба Rhipsalideae 
 Lepismium Pfeiff.
 syn. Acanthorhipsalis (K.Schum.) Britton & Rose, Acanthorhipsalis Kimnach, Pfeiffera Salm-Dyck

 Rhipsalis Gaertn.
 syn. Cassytha Mill., Erythrorhipsalis A.Berger, Hariota Adans., Lymanbensonia Kimnach

 Hatiora Britton & Rose
 syn. Epiphyllopsis Backeb. & F.M.Knuth, Hariota DC., Pseudozygocactus Backeb., Rhipsalidopsis Britton & Rose

 Schlumbergera Lem.
 syn. Epiphyllanthus A.Berger, Epiphyllum Pfeiff., Opuntiopsis Knebel (nom. inval.), Zygocactus K.Schum., Zygocereus Fric & Kreuz. (orth. var.)

 Триба Trichocereeae 
 Acanthocalycium Backeb.
 syn. Spinicalycium Fric (nom. inval.)

 Arthrocereus A.Berger

 Brachycereus Britton & Rose

 Cleistocactus Lem.
 syn. Akersia Buining, Bolivicereus Cárdenas, Borzicactella H.Johnson ex F.Ritter, Borzicactus Riccob, Borzicereus Fric & Kreuz. (orth. var.), Cephalocleistocactus F.Ritter, Cleistocereus Fric & Kreuz. (orth. var.), Clistanthocereus Backeb., Demnosa Fric, Gymnanthocereus Backeb., Hildewintera F.Ritter, Loxanthocereus Backeb., Maritimocereus Akers, Pseudoechinocereus Buining (nom. inval.), Seticereus Backeb., Seticleistocactus Backeb., Winteria F.Ritter, Winterocereus Backeb.

 Denmoza Britton & Rose

 Discocactus Pfeiff.

 Echinopsis Zucc.
 syn. Acantholobivia Backeb., Acanthopetalus Y.Itô, Andenea Fric (nom. inval.), Aureilobivia Fric, nom. inval., Chamaecereus Britton & Rose, Chamaelobivia Y. Itô (nom. inval.), Cinnabarinea Fric ex F.Ritter, Echinolobivia Y.Itô (nom. inval.), Echinonyctanthus Lem., Furiolobivia Y.Itô (nom. inval.), Helianthocereus Backeb, Heterolobivia Y.Itô (nom. inval.), Hymenorebulobivia Fric (nom. inval.), Hymenorebutia Fric ex Buining, Leucostele Backeb., Lobirebutia Fric (nom. inval.), Lobivia Britton & Rose, Lobiviopsis Fric (nom. inval.), Megalobivia Y.Itô (nom. inval.), Mesechinopsis Y.Itô, Neolobivia Y.Itô, Pilopsis Y.Itô (nom. inval.), Pseudolobivia (Backeb.) Backeb., Rebulobivia Fric (nom. inval.), Salpingolobivia Y.Itô, Scoparebutia Fric & Kreuz. ex Buining, Setiechinopsis (Backeb.) de Haas</small>, Soehrensia Backeb., Trichocereus (A.Berger) Riccob.

 Espostoa Britton & Rose
 syn. Binghamia Britton & Rose, Pseudoespostoa Backeb., Thrixanthocereus Backeb., Vatricania Backeb.

 Espostoopsis Buxb.
 syn. Gerocephalus F.Ritter

 Facheiroa Britton & Rose
 syn. Zehntnerella Britton & Rose

 Gymnocalycium Pfeiff. ex Mittler
 syn. Brachycalycium Backeb.

 Haageocereus Backeb.
 syn. Floresia Krainz & F.Ritter ex Backeb. (nom. inval.), Haageocactus Backeb. (nom. inval.), Lasiocereus F.Ritter, Neobinghamia Backeb., Peruvocereus Akers

 ×Haagespostoa G.D.Rowley [= Haageocereus × Espostoa]

 Harrisia Britton — applecactus
 syn. Eriocereus (A.Berger) Riccob., Roseocereus Backeb.

 Leocereus Britton & Rose

 Matucana Britton & Rose
 syn. Eomatucana F.Ritter

 Mila Britton & Rose

 Oreocereus (A.Berger) Riccob.
 syn. Arequipa Britton & Rose, Arequipiopsis Kreuz. & Buining, Morawetzia Backeb., Submatucana Backeb.

 Oroya Britton & Rose

 Pygmaeocereus H.Johnson & Backeb.

 Rauhocereus Backeb.

 Rebutia K.Schum.
 syn. Aylostera Speg., Bridgesia Backeb., Cylindrorebutia Fric & Kreuz., Digitorebutia Fric & Kreuz., Echinorebutia Fric (nom. inval.), Eurebutia Fric (nom. inval.), Gymnantha Y.Itô, Mediolobivia Backeb., Mediorebutia Fric (nom. inval.), Neogymnantha Y.Itô, Reicheocactus Backeb., Setirebutia Fric & Kreuz. (nom. inval.), Spegazzinia Backeb., Sulcorebutia Backeb., Weingartia Werderm.

 Samaipaticereus Cárdenas

 Weberbauerocereus Backeb.
 syn. Meyenia Backeb.

 Yungasocereus F.Ritter

 Подсемейство Maihuenioideae 
 Maihuenia (Phil. ex F.A.C.Weber) K.Schum.

 Подсемейство Opuntioideae 

 Триба Austrocylindropuntieae 
 Austrocylindropuntia Backeb.

 Cumulopuntia F.Ritter

 Триба Cylindropuntieae 
 Corynopuntia F.M.Knuth
 syn. Marenopuntia Backeb.

 Cylindropuntia (Engelm.) F.M.Knuth

 Grusonia F.Rchb. ex Britton & Rose

 Micropuntia Daston

 Pereskiopsis Britton & Rose
 syn. Peireskiopsis Vaupel (orth. var.)

 Quiabentia Britton & Rose

 Триба Opuntieae 
 Brasiliopuntia (K.Schum.) A.Berger

 Consolea Lem.
  
 Miqueliopuntia Fric ex F.Ritter

 Opuntia Mill.
 syn.Airampoa Fric, Cactodendron Bigelow, nom. inval., Cactus Lem., Chaffeyopuntia Fric & Schelle, Clavarioidia Kreuz. (nom. inval.), Ficindica St.-Lag., Nopalea Salm-Dyck, Parviopuntia Soulaire & Marn.-Lap. (nom. inval.), Phyllarthus Neck. ex M.Gómez (nom. inval.), Salmiopuntia Fric (nom. inval.), Subulatopuntia Fric & Schelle, Tunas Lunell, Weberiopuntia Fric

 Tacinga Britton & Rose

 Tunilla D.R.Hunt & Iliff

 Триба Pterocacteae 
 Pterocactus K.Schum.

 Триба Tephrocacteae 
 Maihueniopsis Speg.
 syn. Puna R.Kiesling

 Tephrocactus Lem.
 syn. Pseudotephrocactus Fric,

 Подсемейство Pereskioideae 
 Pereskia Mill.
 syn. Peirescia Zucc. (orth. var.), Peireskia Steud. (orth. var.), Perescia Lem. (orth. var.), Rhodocactus'' (A.Berger) F.M.Knuth

См. также 
 Таксономия семейства Кактусовые по Бакебергу

Примечания

Ссылки 
 Злотин В. Моё личное отношение к систематике кактусовых (cactaceae)

Кактусовые